Als Uhrglas wird der ursprünglich runde und konkave Schutz des Zifferblatts bezeichnet, siehe Uhrglas (Uhr).

Von dieser Form abgeleitete Begriffe sind:
 Eine Wuchsform von Fingernägeln, siehe Uhrglasnägel
 Eine Gattung in der Familie Arcellinida, siehe Uhrgläschen
 Ein Augenpflaster, siehe Uhrglasverband
 Ein Bauprofil für Straßen und Wege, siehe Uhrglasprofil
 Ein Laborgerät, siehe Uhrglasschale